El término palio (del latín pallium) hace referencia, en esta enciclopedia:

Antigüedad clásica
al pallium o palio, similar al himatión griego;
a la palla, versión femenina del pallium;

Cristianismo 
al palio, un ornamento litúrgico propio de obispos y arzobispos;

al Pallium altaris o antependium, frente de altar;
al palio, bajo el cual se coloca el Santo Sacramento;
al paso de palio, los pasos procesionales que se cubren con un dosel similar;
al palio de autoridades, el que usan el Papa, algunos obispos y los reyes de España; a Francisco Franco se le consintió utilizarlo, y Juan Carlos I de España renunció a ello;

Zoología y anatomía
al pallium o manto, una de las partes de la anatomía de los moluscos;
al pallium, una de las partes de la anatomía de los braquiópodos;
al pallium, parte del plumaje de las aves;
en la neuroanatomía al pallium o palio, forma primitiva de la corteza cerebral;

Además
en las carreras hípicas, al palio, el premio que recibe el vencedor, un "paño de seda o tela preciosa";
al Palio de Siena, una carrera hípica en esa ciudad;
al Fiat Palio, un automóvil.

Notas

en:Pallium (disambiguation)